Ademov oder Ademow ist der Familienname folgender Personen:

 Asim Ademov (* 1968), bulgarischer Politiker, MdEP
 Chassan Ademow (* 1953), bulgarischer Politiker